Йорґ Етц (нім. Jörg Etz; * 1 травня 1953, Мангайм, ФРН) — колишній німецький хокеїст, нападник. 
Марк Етц (1980) —  німецький хокеїст, нападник.

Німецькі прізвища